Henri Dallier (1849-1934), compositeur français ;
 Philippe Dallier (1962- ), homme politique français ;
 Roger Dallier (1919-1993), réalisateur français.